Никифорово може да се отнася за:

 Никифорово, село в Община Маврово и Ростуше на Северна Македония;
 Никифорово, село в Серпуховски район на Московска област, Русия;
 Никифорово, село в Тутаевски район на Ярославска област, Русия;
 Никифорово, село в Ярославски район на Ярославска област, Русия;
 Никифорово, село Донецка област, Украйна.